Dit is een lijst van pianisten waarvan de achternaam van de pianist begint met een letter uit de reeks H tot en met Q.

Zie ook 
 Lijst van pianisten A-G
 Lijst van pianisten R-Z

 H